Robert Stebbins ist der Name folgender Personen:

* Robert Stebbins, Pseudonym von Sidney Meyers (1906–1969), US-amerikanischer Filmschaffender
 Robert C. Stebbins (1915–2013), US-amerikanischer Herpetologe